Die Spielzeit 2011/12 war die 19. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HC 46 Bardejov, während der HK Púchov in die 2. Liga abstieg. Mit der Aufnahme des HC Slovan Bratislava in die Kontinentale Hockey-Liga bewarben sich der HK Spišská Nová Ves, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HC 07 Prešov, HC Dukla Senica und der ŠHK 37 Piešťany für die Aufnahme in die Extraliga. Der Slowakische Eishockeyverband entschied sich Ende Mai 2012 für den ŠHK 37 Piešťany als Aufsteiger in die Extraliga. Der HC 46 Bardejov hatte als Farmteam des HC Košice kein Aufstiegsrecht.

Modus 
Zunächst bestritten die 13 Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der sie in Hin- und Rückspiel auf jeden Gegner trafen, sowie jeweils ein Spiel gegen den HK Orange, die slowakische U20-Nationalmannschaft, bestritten, die ohne Wertung an der Liga teilnahm. Die zehn bestplatzierten Mannschaften bestritten anschließend eine Qualifikationsrunde, in der die acht Teilnehmer der Playoffs ausgespielt wurden, deren Meister an der Relegation gegen den Letztplatzierten der Extraliga teilnehmen durfte. Dort trafen alle Mannschaften in Hin- und Rückspiel erneut auf den HK Orange, der wieder ohne Wertung spielte. Die drei Letztplatzierten der Hauptrunde bestritten anschließend Playouts, wobei der Letztplatzierte der Playouts direkt in die 2. Liga abstieg, während der Vorletzte an der Relegation teilnehmen musste. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Qualifikationsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Playouts 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Relegation 
HK Trebišov – Iskra Partizánske 4:0 (4:0; 8:2; 4:0; 10:2)

Weblinks 
 Tabelle der Vorrunde bei hockeyslovakia.sk
 Tabelle der Qualifikationsrunde bei hockeyslovakia.sk
 Tabelle der Relegation bei hockeyslovakia.sk
 Spielergebnisse der Play-offs bei hockeyslovakia.sk

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2011/12
1. Liga 2011